HMS Nyköping kan avse:

HMS Nyköping (1749) – galär i svenska flottan sjösatt år 1749
HMS Nyköping (K34) – korvett i svenska flottan sjösatt år 2005

Se även
Nyköping